Hunter Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Hunter Island (ö i Australien, Tasmanien),

Kanada 

 Hunter Island (ö i Kanada, British Columbia), Central Coast Regional District,

Marshallöarna 

 Kili Island (ö i Marshallöarna), Kiliön, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar